Marcos Paulo Gelmini Gomes (Pedro Leopoldo, 1988. július 13. –), ismert nevén Marcos Paulo, brazil labdarúgó, a portugál Vizela középpályása. Rendelkezik olasz állampolgársággal is.

További információk 
Marcos Paulo adatlapja a zerozero.pt oldalon 

1988-ban született személyek
Olasz származású brazilok
Minas Gerais állambeliek
Labdarúgó-középpályások
Brazil labdarúgók
A Le Mans UC 72 labdarúgói
Az UD Leiria labdarúgói
Az Académica de Coimbra labdarúgói
A Panaitolikósz labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
Élő személyek